Ez a lap a Tom és Jerry New Yorkban című rajzfilmsorozat epizódjait mutatja be.

Évadáttekintés

1. évad

2. évad

Jegyzetek

Források 
 
 
 
 
 

Showepizod
Televíziós sorozatok epizódlistái